Женская сборная Венгрии по кёрлингу — представляет Венгрию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Венгрии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы до 2003 сборная Венгрии участия не принимала.

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Венгрии по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Венгрия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Венгрии

См. также 
 Мужская сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Венгрии по кёрлингу на колясках

Венгрия
Кёрлинг в Венгрии
Кёрлинг
Женский кёрлинг